Hrvatska:
Križanče (Podbablje), naselje u općini Podbablje
Križanče (Bedekovčina), naselje u općini Bedekovčina
Križanče (Cestica), naselje u općini Cestica